Усухча́й () — село на юге Республики Дагестан. Административный центр Докузпаринского района.

Образует сельское поселение «село Усухчай», как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Селение расположено у подножия гор Шалбуздаг, Ерыдаг и Гестинкиль, на правом берегу живописной долины реки Самур, у впадения в него реки Усухчай. Находится в 105 км к юго-западу от города Дербент и в 230 км к югу от Махачкалы.

Вокруг села Усухчай многочисленные фруктовые сады — хозяйства усухчайцев.

История 
Из исторических материалов следует, что село Усухчай является одним из древних населённых пунктов Лезгистана. В книге «История Абумуслима» впервые упоминается название села Усухчай и что описываемые в ней события происходили в начале VIII века нашей эры.

В период создания вольных обществ, село входило в общество Докузпары, которому подчинялось несколько населённых пунктов, расположенных вокруг него.

В 1934 году из Ахтныского района были выделен Докузпаринский район, административным центром которого в последующем был избран село Усухчай.

Население 

Моноэтничное лезгинское селение.

Инфраструктура 
Центральная дорога села представляет собой отрезок Самурской трассы. В Усухчае имеется районная больница, средняя школа, клуб, библиотека, Районный узел связи, почтовое отделение, магазины, аптека, столовая и др.

Известные уроженцы 
 Заманов, Хаирбек Демирбекович (1907—1983) — советский военачальник, полковник, во время ВОВ командир 304-й стрелковой Житомирской Краснознаменной дивизии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Докузпаринского района
Муниципальные образования Докузпаринского района
Сельские поселения Дагестана
Районные центры Дагестана